Paulina Ida María Olga Enriqueta Catalina de Sajonia-Weimar-Eisenach (Stuttgart, 25 de julio de 1852-Orte, 17 de mayo de 1904) fue la esposa del gran duque heredero Carlos Augusto de Sajonia-Weimar-Eisenach.

Era una hija del príncipe Hermann de Sajonia-Weimar-Eisenach y de la princesa Augusta de Wurtemberg.

Gran duquesa heredera 
El 26 de agosto de 1873 en Friedrichshafen, Baden-Wurtemberg, Paulina contrajo matrimonio con el gran duque heredero Carlos Augusto de Sajonia-Weimar-Eisenach. Ellos eran primos segundos, ya que ella era nieta paterna del príncipe Bernardo, hermano menor del gran duque Carlos Federico de Sajonia-Weimar-Eisenach, el abuelo de Carlos Augusto.

Paulina y Carlos Augusto tuvieron dos hijos:

Carlos Augusto murió el 22 de noviembre de 1894 de inflamación de los pulmones, a la edad de 50 años. Nunca sucedió como gran duque de Sajonia-Weimar-Eisenach. En consecuencia, Paulina siempre fue conocida como la gran duquesa heredera, o después de la muerte de él, la gran duquesa heredera viuda. Su hijo mayor. Guillermo Ernesto, sucedió como gran duque.

Viudez 
En sus últimos años, Paulina pasó mucho tiempo en Italia, y era una frecuente visitante de la corte italiana. Se rumoreó que había contraído matrimonio morganático con su chambelán. Este matrimonio no aparece en el Almanach de Gotha, y no fue aprobado por su hijo, el gran duque. En consecuencia no fue sancionado por el gobierno de Sajonia-Weimar. Continuó con el tratamiento de gran duquesa solo por cortesía, ya que no era popular ni en su familia ni entre los súbditos de su hijo.

Aunque vivió la mayor parte de su viudez lejos de la corte de Sajonia-Weimar, Paulina "contribuyó desde la distancia, a crear dificultades que hicieron que la posición de su nuera, la actual gran duquesa, fuera extremadamente difícil en los primeros meses de su matrimonio". Fue descrita como "extraordinariamente gorda, y una de las princesas de Alemania más vulgares en cuanto a belleza, siendo su familiaridad de naturaleza desagradable y amarga más que amigable".

El 17 de mayo de 1904, Paulina murió repentinamente de una enfermedad del corazón en el tren en ruta de Roma a Florencia. Su cuerpo fue trasladado a Florencia.

Títulos y estilos 
25 de julio de 1852-26 de agosto de 1873: Su Alteza la princesa Paulina de Sajonia-Weimar-Eisenach, duquesa de Sajonia.
26 de agosto de 1873-22 de noviembre de 1894: Su Alteza Real la gran duquesa heredera de Sajonia-Weimar-Eisenach.
22 de noviembre de 1894-17 de mayo de 1904: Su Alteza Real la gran duquesa heredera viuda de Sajonia-Weimar-Eisenach.

Ancestros

Referencias 

Casa de Sajonia-Weimar-Eisenach
Princesas de Sajonia-Weimar-Eisenach
Nacidos en Stuttgart
Fallecidos en la provincia de Viterbo